Farkas József
Farkas József (1795–1856) táncos színész, koreográfus
Farkas József (1816–1878 után) mérnök, tanár
Farkas József (1833–1908) egyháztörténész, református lelkész, akadémiai tanár
Farkas József (1844–1925) klasszika-filológus, piarista áldozópap és főgimnáziumi tanár
Farkas József (1850–1937) Makó polgármestere
Farkas József, boldogfai (1857–1951), politikus, jogász, földbirtokos, országgyűlési képviselő
Farkas József (1901–1978) nagyprépost
Farkas József (1921–2005) gazdasági vezető (Kossuth-díjas, 1959, III. fokozat)
Farkas József (1925–1989) jogász, egyetemi tanár
Farkas József (1931–2002) etnográfus, a mátészalkai Szatmár Múzeum igazgatója (1974-1991)
Farkas József (1932–1994) kosárlabdaedző
Farkas József (1933–2014) vegyészmérnök, az MTA rendes tagja
Farkas József (1938–2019) röplabdázó, sportfotóművész
Farkas József (1943–1988) vegyész, a kémia tudományok kandidátusa
Farkas József (1943) kertészmérnök, növénynemesítő
Farkas József (1944–2018) építőmérnök, geotechnikus
Farkas József (1951) mikrobiológus
Farkas József (1952) birkózó
Farkas József (1965) jégkorongozó
Farkas József (1966) labdarúgó (Volán, BVSC)
Farkas József (1970) labdarúgó (Nagykanizsa)
hasonló nevűek
Farkas József György újságíró